

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
 (11696) Capen est un astéroïde de la ceinture principale ;
 Capen  est un cratère d'impact situé dans le quadrangle d'Arabia, sur Mars.

Culture et société 
  est un personnage de la série télévisée américaine The Larry Sanders Show.
  est une maison historique de Topsfield (Massachusetts, États-Unis), construite en 1683.

Patronyme 

 , un homme d'affaires et homme politique américain ;
  (1838-1905), troisième président du Tufts College à  Somerville et Medford (Massachusetts, États-Unis) ;
  (1658-1725), pasteur à Topsfield (Massachusetts, États-Unis) ;
  (1804-1886), un auteur et éditeur américain ;
  (1893-1974), une chimiste américaine ;
  (1878-1956), un administrateur scolaire américain ;
  (1946-2005), un animateur de radio et disc jockey américain.

Toponyme 
  est une station du métro léger de Milton (Massachusetts, États-Unis).